U.S. National Championships 1916 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1916 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 28 sierpnia–5 września, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills, natomiast kobiety w dniach 5–12 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to trzydziesta szósta edycja turnieju męskiego i trzydziesta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1916 w sporcie
1916 w Stanach Zjednoczonych
US Open według lat